

Команда «Катюша» в 2009 году 
В команде числятся 27 велогонщиков, 14 представляют Россию.

Состав

Результаты

Ссылки 
 
 
  

Российские велокоманды